A folyók vízhozamának mérése a hidrometria feladatkörébe tartozik. Nagy folyóknál nemcsak nehéz megmérni, hanem az évről évre változik is, ezért legtöbbször egy hosszabb periódus középértékét veszik figyelembe. 

Az alábbi táblázat az összes olyan tengerbe vagy lefolyástalan tóba torkolló folyót gyűjti egybe, melynek közepes vízhozama meghaladja a 2000 m3/s-ot. 

1 A Tocantins folyóval, 2 Pilot Station (USA, Alaszka), 3 Lambaréné (Gabon), 4 Asszuán, (Egyiptom)

A legnagyobb vízhozamú mellékfolyók (teljes lista)

Források

Folyók listái